Сент-Поль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Бадонвиллер.

География 

Сент-Поль расположен в 55 км к юго-востоку от Нанси. Соседние коммуны: Ансервиллер на севере, Сен-Морис-о-Форж и Нёвиллер-ле-Бадонвиллер на востоке, Ваквиль на юге, Монтиньи на западе.

История 
 Сент-Поль пострадал в Первой мировой войне 1914—1918 годов и в 1944 году во время Второй мировой войны.

Демография

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Мёрт и Мозель